Ryssgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Ryssgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Ryssgrundet (vid Malarby, Raseborg), Nyland, 
 Ryssgrundet (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Ryssgrundet, Lovisa, Nyland,

Se även
Ryssgrund
Ryssgrynnan
Ryssjegrundet

Robotskapade Finlandförgreningar